Le nom Peter Williams est porté par les personnes suivantes :

 Peter Williams (1888 - 1976), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Peter Williams (1937-2016), musicologue anglais ;
 Peter Williams ( -), coureur de Grands Prix motocyclistes, Ingénieur-pilote notamment pour la société Triumph
 Peter Williams (1957-), acteur, connu pour son rôle d'Apophis dans la série Stargate SG-1 ;
 Peter Williams (1958-), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Peter Williams (1968-), nageur sud-africain ;
 Peter Williams (1986-), un cycliste anglais ;
 Peter Williams (1981-), un catcheur canadien.

Voir aussi